|}

Die Bahnstrecke České Velenice–Praha ist eine teilweise elektrifizierte Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Kaiser Franz Joseph-Bahn (KFJB) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von České Velenice über Veselí nad Lužnicí, Tábor und Benešov u Prahy nach Prag. Elektrifiziert ist sie ab Veselí nad Lužnicí.

Die Strecke České Velenice–Praha hl.n. ist im Eisenbahnnetz der Tschechischen Republik als gesamtstaatliche Bahn („celostátní dráha“) klassifiziert.

Geschichte 
Die Strecke von České Velenice (Gmünd) nach Čerčany wurde am 3. September 1871 eröffnet, die von Čerčany nach Prag am 14. Dezember 1871.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Für den Abschnitt České Velenice–Veselí nad Lužnicí, der nicht Teil des IV. Korridors ist, plant die staatliche Infrastrukturverwaltung SŽDC eine Elektrifizierung und Erneuerung in den Jahren 2024 bis 2027, wobei von einer Fertigstellung bis 2025 ausgegangen wird.
Die Streckengeschwindigkeit soll von derzeit 100 km/h auf 120 km/h erhöht werden. SŽDC rechnet mit einer Investitionssumme von insgesamt 5,3 Mrd. Kč.
Die Elektrifizierung soll vor allem dem Güterverkehr einen Nutzen bringen, insbesondere auch als Alternativstrecke für den I. und IV. Eisenbahnkorridor in Tschechien.

Der Abschnitt Veselí nad Lužnicí – Benešov u Prahy ist Teil des zukünftigen IV. Eisenbahnkorridors und wird etappenweise zweigleisig ausgebaut und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ertüchtigt.

Im Teilabschnitt zwischen Doubí u Tábora und Tábor wurden bereits vier neue zweigleisige Unterführungen errichtet.

Der Teilabschnitt zwischen Sudoměřice u Tábora und Votice wird seit 1. Mai 2018
fast auf gesamter Länge neu gebaut. Zur Begradigung der Trasse werden zwei längere Tunnel neu errichtet, die eine Gesamtbaulänge von 1,5 Kilometern aufweisen werden. Der Bau des 660 Meter langen Tunnels Deboreč begann im Dezember 2018, der 840 Meter lange Tunnel Mezno wurde im Juni 2019 begonnen. Beide Tunnel sollen in einer Röhre beide Streckengleise nebeneinander aufnehmen. Die Gesamtkosten für den 20 Kilometer langen Neubauabschnitt belaufen sich auf sieben Milliarden Kronen, die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.

Der Neubauabschnitt Sudoměřice–Votice soll im Juni 2022 nach vierjähriger Bauzeit in Betrieb gehen. Während einer 90-tägigen Streckensperrung zwischen März und Juni 2022 soll die Strecke auf die Neubautrasse verschwenkt werden. Nach Inbetriebnahme ist dort zunächst eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h vorgesehen. Im Endausbau sollen konventionelle Züge 170 km/h und Neigetechnikzüge 200 km/h fahren können.

Der Teilabschnitt zwischen Soběslav und Doubí u Tábora wird seit 16. Oktober 2019 zweigleisig ausgebaut, die Fertigstellung ist für April 2023 vorgesehen.

Während der Bauarbeiten wurde im Januar 2020 entschieden, die beiden letzteren Teilabschnitte für eine Streckengeschwindigkeit von 200 km/h auszulegen.

Die Ausrüstung mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS ist für die gesamte Strecke vorgesehen. Konkret beplant ist die Ausrüstung des Abschnitts zwischen Votice und Praha-Uhříněves mit Fertigstellung im Jahr 2021. Die Streckenausrüstung liefert der tschechische Hersteller AŽD Praha.

Streckenverlauf 
České Velenice, bis 1918 der Hauptbahnhof Gmünd an der Franz-Josefs-Bahn (Österreich), in der Niederung der Lainsitz wird Richtung Nordwesten verlassen und das durch Teichwirtschaft geprägte Wittingauer Becken bis Veselí nad Lužnicí westlich des Flusses über Třeboň  durchmessen. In Veselí nad Lužnicí fädelt die Bahnstrecke aus Budweis in die hier beschriebene Hauptstrecke ein. Anschließend hält sich die Bahnstrecke an die Ostseite der Lainsitz bis Tábor. Hernach wird der Rücken des Mittelböhmischen Hügellands über kleine Gewässersenken in das Obere Einzugsgebiet des Konopištský potok überwunden und nach Benešov – über einen Seitengraben des Tals der Sázava (Moldau) – Letzteres bei Čerčany erreicht. Nach Flussquerung verlässt die Bahnstrecke alsbald das Tal wieder und wendet sich neuerlich nordwärts: Über Mnichovice u Říčan im Tal der Mnichovka setzt die Trassierung nach Říčany am Prager Plateau über. Entlang des Říčanský potok geht es dann hinein in das Stadtgebiet von Prag, wo dann über Vršovice (Prag) der Prager Hauptbahnhof erreicht wird.

Weblinks 

 Die Kursbuchstrecken auf zelpage.cz
 Bahnstrecke 220 auf zelpage.cz (tschechisch): Benešov u Prahy – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice
 Bahnstrecke 221 auf zelpage.cz (tschechisch): Praha hl.n. – Benešov u Prahy
 Bahnstrecke 226  auf zelpage.cz (tschechisch): Veselí nad Lužnicí – České Velenice

 Videos über die Modernisierung und Baumaßnahmen
 Abschnitt Sudoměřice – Votice
 Abschnitt Soběslav – Doubí: Zustand Dezember 2020 (stav v prosinci 2020), bestehende Strecke (stávající trať)

 Bahnnetzkarte mit Angaben zur Ausbauplanung/-fertigstellung
 Interaktivní mapa Správy železnic (Interaktive Bahnnetzkarte)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien